

Friesland 
 Als overkoepelende term voor alle moedertaalsprekers van een van de Friese talen, bestaande uit het Westerlauwers Fries, het Saterfries en het Noord-Fries, een drietal nauw verwante West-Germaanse taalvariëteiten.
 Inwoners van, of personen afkomstig uit, de Nederlandse provincie Friesland.
 Een etnische groep bestaande uit Friestalige inwoners van, of personen afkomstig uit de bovengenoemde provincie; die zichzelf in wisselende gradaties eveneens als deel zien van de grotere Friestalige en/of de Nederlandse gemeenschap, zie hiervoor Friezen.
 De Friestalige bewoners van het Saterland en/of het Noord-Friese gebied, die zichzelf eveneens in wisselende gradaties als deel zien van de grotere Friestalige en/of Duitse natie beschouwen, zie Saterlanders en Noord-Friezen.
 Inwoners van, of personen afkomstig uit, de Duitse regio Oost-Friesland, waarbij onder de term „Fries“ eerder een regionale cultureel-historische identiteit verstaan dan een etnisch-genetische.
 Als synoniem van de Oude Friezen, een traditioneel-historische Nederlandse vertaling van Frisii en Frisiavones uit de Klassieke en Late Oudheid.
 Friezen of Friese paarden, benaming voor een paardenras uit Friesland

Overig 

 Friezen (kunst), bouwonderdeel van de Oud-Griekse architectuur